Jacques Rouxel peut désigner :

 Jacques Rouxel (1931-2004), producteur et animateur de dessins animés français.
 Jacques Rouxel, chef décorateur français.

Voir aussi 

 Jacques Rouxel de Grancey (1603-1680), militaire français.